Cory se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles B. Cory
 Charles Barney Cory